La donna del tenente francese (The French Lieutenant's Woman) – romanzo di John Fowles del 1969
La donna del tenente francese (The French Lieutenant's Woman) – film del 1981 tratto dall'omonimo romanzo